Bolam – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Bolam – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)